Lans heißen folgende geographischen Objekte: 

 Lans (Tirol), Gemeinde in Tirol, Österreich
 Lans (Saône-et-Loire), Gemeinde in der Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Lans-en-Vercors, Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Villard-de-Lans, Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Mont-de-Lans, ehemalige Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
 Lanzo Torinese, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien (piemontesischer und frankoprovenzalischer Name)

Lans ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Lans (* 1991), schwedischer Fußballspieler
 Håkan Lans (* 1947), schwedischer Ingenieur und Erfinder
 Michael Johannes Antonius Lans (1845–1908), niederländischer Komponist, Musikwissenschaftler und katholischer Geistlicher
 Max Lans (1868–1928), deutscher Konteradmiral
 Otto Lans (1870–1942), deutscher Konteradmiral
 Wilhelm von Lans (1861–1947), deutscher Seeoffizier und Admiral in der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:
 Lanz, Lanc, Lantz
 Lens